|-
| 79501 - || || 28 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79502 - || || 29 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79503 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79504 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79505 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79506 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79507 - || || 24 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79508 - || || 30 d'abril, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79509 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79510 - || || 24 d'abril, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 79511 - || || 1 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79512 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79513 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79514 - || || 26 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79515 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79516 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79517 - || 1998 MD || 16 de juny, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 79518 - || || 16 de juny, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 79519 - || || 18 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79520 - || || 27 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79521 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79522 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79523 - || || 20 de juliol, 1998 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 79524 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79525 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79526 - || || 30 de juliol, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 79527 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79528 - || 1998 QG || 17 d'agost, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 79529 - || || 17 d'agost, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 79530 - || || 17 d'agost, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 79531 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79532 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79533 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79534 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79535 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79536 - || || 23 d'agost, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79537 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79538 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79539 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79540 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79541 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79542 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79543 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79544 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79545 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79546 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79547 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79548 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79549 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79550 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79551 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79552 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79553 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79554 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79555 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79556 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79557 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79558 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79559 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79560 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79561 - || || 30 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79562 - || || 27 d'agost, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79563 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79564 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79565 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79566 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79567 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79568 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79569 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79570 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79571 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79572 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79573 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79574 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79575 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79576 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79577 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79578 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79579 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79580 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79581 - || || 25 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79582 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79583 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79584 - || || 13 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79585 - || || 14 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79586 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79587 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79588 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79589 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79590 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79591 - || || 15 de setembre, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 79592 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79593 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79594 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79595 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79596 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79597 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79598 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79599 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79600 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
9